

Palmarès

Olimpiadi invernali 
  a  nel singolo.

Mondiali 
  Argento a Nagano 2002 nel singolo.
  Argento a Washington 2003 nel singolo.

Grand Prix Final 
  Bronzo a Kitchener 2001-2002 nel singolo.
  Bronzo a Lione 1999-2000 nel singolo.

Mondiali Juniores 
  Argento a Seul 1997 nel singolo.

Grand Prix Juniores 
  Oro a Losanna 1997-1998 nel singolo.

Altri progetti

Collegamenti esterni